Дмитрий Лысков:

 Лысков, Дмитрий Анатольевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Лысков, Дмитрий Юрьевич (род. 1977) — российский писатель, журналист, телеведущий.